Ryō est un prénom japonais, fréquent et généralement masculin. 

  est une actrice et chanteuse japonaise.

 Le  est le nom et la valeur d'une ancienne pièce d'or japonaise.